Rodhe ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Rodhe (1882–1964), schwedischer Jurist und Landshövding
 Bengt Rodhe (1901–1968), schwedischer Musiker und Komponist
 Bengt Carl Rodhe (1834–1897), schwedischer Pädagoge
 Birgit Rodhe (1915–1998), schwedische Pädagogin und Politikerin
 Cecilia Rodhe (* 1961), schwedisches Model

 Emil Rodhe (1853–1936), schwedischer Pädagoge und Philologe
 Eva Rodhe (1836–1919), schwedische Schulleiterin
 Justin Rodhe (* 1984), kanadischer Kugelstoßer
 Knut Rodhe (1909–1999), schwedischer Rechtswissenschaftler
 Lennart Rodhe (1916–2005), schwedischer Maler
 Olof Rodhe (1879–1941), schwedischer Ingenieur und Erfinder
 Sten Rodhe (1915–2014), schwedischer lutherischer Theologe
 Sven Edvard Rodhe (1911–1961), schwedischer Philosoph
 Ulla Rodhe (1932–2012), schwedische Schauspielerin
 Wilhelm Rodhe (1914–1998), schwedischer Limnologe

Siehe auch:
 Rhode
 Rohde